Osoby o tym nazwisku:
 Kjell Rosén – szwedzki piłkarz 
 Magnus Rosén – szwedzki muzyk, basista
 Nils Rosén – szwedzki piłkarz
 Sven Rosén – szwedzki gimnastyk